Gustaf von Hofsten kan syfta på

 Gustaf von Hofsten (1880–1958), svensk direktör och flygpionjär.
 Gustaf von Hofsten (född 1942), svensk militär.